Klafstjärnarna är ett par sjöar i Torsby kommun i Värmland och ingår i .

Klafstjärnarna (Fryksände socken, Värmland, 666315-133995), sjö i Torsby kommun 
Klafstjärnarna (Fryksände socken, Värmland, 666351-133978), sjö i Torsby kommun 

Insjöar i Göta älvs avrinningsområde
Insjöar i Värmland
Insjöar i Torsby kommun